Сержи́н, Сержін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний захід від Діжона, 65 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 466 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1188,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сержин на сайті французького Національного інституту географії
 Сержин на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сержин на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сержин на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сержин на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна